Woodworth kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodworth (Louisiana)
Woodworth (North Dakota)